Ива́н Ива́нович Орло́в — русские имя, отчество и фамилия. Известные носители:
 Орлов, Иван Иванович (в монашестве Иннокентий; 1798—1870) — архимандрит Русской православной церкви.
 Орлов, Иван Иванович (1861—1926) — изобретатель в области полиграфического производства.
 Орлов, Иван Иванович (1881—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Орлов, Иван Иванович (1893—1937) — партийный псевдоним российского революционера Ивана Ивановича Александрова, организатора вооруженного восстания в Мурманске 21 февраля 1920 года.
 Примечания